Sipaliwini (district), grootste district van Suriname in de binnenlanden
 Centraal Suriname Natuurreservaat, natuurreservaat in Centraal-Suriname